

Анисимово — село, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Анисимово — село, Тальменський район, Алтайський край